2700chess.com  è un sito internet che riporta giornalmente il live rating dei giocatori  di scacchi con almeno 2.700 punti Elo, noti informalmente come Super GM. 

È stato fondato in maggio 2011 a Charkiv dal Maestro internazionale ucraino Artem Cepotan, tuttora suo proprietario e manager. Collaborano alla gestione e manutenzione del sito l'australiano James Satrapa, principale webmaster, e l'arbitro internazionale Christopher Wright. Molti scacchisti di vari paesi contribuiscono alla raccolta dei dati. 

Il calcolo della variazione Elo viene fatto da un apposito programma che elabora i risultati di torneo o match dei "Super GM" fino alla data e ora indicata nel sito. 

Oltre alla Home page con l'elenco dei giocatori con Elo "live" di almeno 2700 punti o poco meno (con tempo standard, rapid e blitz), il sito comprende diverse altre sezioni, tra cui un database di partite, il calendario dei tornei di alto livello previsti nei mesi successivi (Future Events) e una classifica dei grandi maestri che hanno raggiunto il più alto live rating.

L'accesso al sito è gratuito e non è necessaria la registrazione, ma è possibile avere una utenza "Premium", che dà accesso ad alcune particolari funzioni e non ha pubblicità, dietro corrispettivo di una somma annuale indicata nel sito.

Collegamenti esterni
  Sito web
  Recensione del sito su ichess.net (2018)

Siti web di scacchi